Die Bremer Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau (BG) ist eine 1886 gegründete akademische Vortragsgesellschaft und Freundeskreis wissenschaftlich und gesellschaftlich interessierter Studentinnen und Studenten der Freiburger Hochschulen.

Selbstverständnis 
Die Gesellschaft ist politisch und konfessionell unabhängig und steht allen Studentinnen und Studenten der Freiburger Hochschulen offen.
Die Gesellschaft grenzt sich vom klassischen Verbindungswesen bewusst ab. Ziel ist es, sich durch ein unabhängig und eigenverantwortlich organisiertes öffentliches Semesterprogramm über gesellschaftspolitische und kulturelle Themen auszutauschen. Das Rahmenprogramm des Semesters umfasst Vorträge, Lesungen, Ausflüge, Filme, Partys, Bälle usw.
Ermöglicht wird dieses Engagement durch den Förderverein der ehemaligen Aktiven, der für die Räumlichkeiten in der Werthmannstr. 16 und das Semesterbudget aufkommt. In der BG finden Sitzungen statt, werden Vorträge veranstaltet und Feste gefeiert. Vier der Mitglieder oder Gäste wohnen auch dort. Das Lebensbundprinzip ist nicht verpflichtend, wird aber von vielen Mitgliedern gelebt.

Geschichte 
Ursprünglich wurde die Bremer Gesellschaft am 5. Oktober 1886 von sechs Studenten aus Bremen gegründet. Bald erweiterte sich der Kreis um Gleichgesinnte aus ganz Deutschland, Europa und der Welt. Gleichwohl meldete man die Verbindung bei den Universitätsbehörden erst am 1. Juni 1907 unter dem Namen "Bremer Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau. Vereinigung ohne Farben und Abzeichen mit unbedingter Satisfaktion" an. Zum 25. Stiftungsfest 1911 wurde im Verlag Moritz Schauenburg ein Liederbuch der Gesellschaft herausgegeben.

Im Ersten Weltkrieg gab der Verein eine Kriegszeitung für die Mitglieder heraus. Für das Wintersemester 1930/31 gibt die Verbindung ihre Mitgliederzahlen wie folgt an: 172 Alte Herren, 30 auswärtige Mitglieder, 13 Aktive. Die Gesellschaft war wie andere auch von den generellen Auflösungsanordnungen und Verboten im Nationalsozialismus betroffen. Die langjährige Kneipe der Verbindung in der Albertstraße 50 Freiburgs wurde ab 1938 zu einem Casa del Fascio umgewidmet und zeitweise der Auslandsorganisation der Duce-Anhänger Fasci italiani all’estero zur Verfügung gestellt.

Zu zeitweisen Konflikten kam es, als einzelne der Bünde, darunter auch die BG, in den 1970er Jahren begannen Frauen aufzunehmen.
Die Vorträge finden sich gelegentlich in der wissenschaftlichen Literatur wieder. Die Festansprache zum hundertjährigen Jubiläum etwa wurde von Rolf Stödter zum Thema Stadt und Bürger gehalten und u. a. (mit Hinweis auf den Anlass bei der Bremer Gesellschaft) in einer Gedächtnisschrift für den Juristen Wolfgang Martens veröffentlicht.

Mitglieder 

 Otto Heinrich Warburg (1883–1970), Biochemiker, Nobelpreisträger
 John Meier (1864–1953), Volkskundler, Gründer des Deutschen Volksliedarchivs
 Friedrich Wilhelm Oelze (1891–1978), Bremer Kunstmäzen, Brieffreund Gottfried Benns
 Theodor Spitta (1873–1969), Politiker
 Walter Müller (1877–1952), Archäologe, Museumsdirektor
 Max Rumpf (1878–1953), Soziologe
 Erich Bracht (1882–1969), Pathologe, Gynäkologe
 Gustav Hartlaub (1884–1963), Kunsthistoriker
 Heinrich Noelle (1891–1964), Politiker
 Hans Sellschopp (1891–1978), nationalsozialistischer Kulturfunktionär
 Hans-Harder Biermann-Ratjen (1901–1969), Politiker
 Ekhard Koch (1902–2000), Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Rudolf Pamperrien (1896–1973), Diplomat
 Klaus Unna (1908–1987), Arzt und Pharmakologe

Literatur 
 Michael Doeberl, Otto Scheel, Wilhelm Schlink, Hans Sperl, Eduard Spranger, Hans Bitter und Paul Frank (Hg.): Das Akademische Deutschland, Band 2: Die deutschen Hochschulen und ihre akademischen Bürger. C. A. Weller Verlag, Berlin 1931. S. 767.

Weblinks 
 Website der Bremer Gesellschaft

Einzelnachweise 

Studentenverbindung (Freiburg im Breisgau)
Schwarze Verbindung
Gegründet 1886